Thüringen steht für:

 Freistaat Thüringen, Land der Bundesrepublik Deutschland seit 1990
 Land Thüringen (1920–1952), Land des Deutschen Reiches, der Sowjetischen Besatzungszone und der Deutschen Demokratischen Republik
 Landgrafschaft Thüringen, von 1111 bis 1440 ein selbständiger Staat, siehe Geschichte Thüringens #Landgrafschaft 
 Königreich Thüringen, bis 531 bestehendes germanisches Königreich, siehe Geschichte Thüringens #Königreich Thüringen
 Thüringen (Vorarlberg), Gemeinde im Bezirk Bludenz, Bundesland Vorarlberg, Österreich 
 SMS Thüringen, Großlinienschiff (Schlachtschiff) der deutschen Kaiserlichen Marine
 Ballon Thüringen, zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs benannter Ballon, von dem aus verschiedene erhaltene Luftbildfotografien (Ballonaufnahmen) vervielfältigt wurden

Siehe auch:
 Agnes von Thüringen
 Anna von Thüringen
 Elisabeth von Thüringen (Begriffsklärung)
 Katharina von Thüringen
 Margaretha von Thüringen
 Thüringer (Begriffsklärung)
 Thüringer Kreis (Verwaltungseinheit im Kurfürstentum oder Königreich Sachsen bis 1815)
 Thüringische Staaten (mehrere Gliedstaaten des Deutschen Reiches)
 Thüring (Begriffsklärung)